MOR steht als Abkürzung für:

 Marokko, UNDP-Code
 Medizinaloberrat, siehe Medizinalrat (Deutschland)
  Meteorological Optical Range (Meteorologische Sichtweite), siehe Sichtweite
 Ministry of Railways, siehe CRH3 #Bestellung und Fertigung
 Mittelozeanischer Rücken
 Monsters of Rock, Festivalreihe und Musikfernsehsendung
 München Ost Rangierbahnhof nach DS 100
 Management of Risk

M.O.R. steht als Abkürzung für:

 Masters of Rap, Zusammenschluss von Hip-Hop-Aktivisten

Mor ist der Familienname folgender Personen:

 Anthonis Mor (1512/1520–1576/ 1577), niederländischer Maler
 Carles Hac Mor (1940–2016), spanischer Schriftsteller
 Emre Mor (* 1997), türkisch-dänischer Fußballspieler
 Giuseppe Mor (1853–1923), italienischer Schriftsteller 
 Ilan Mor (* 1955), israelischer Diplomat
 Keren Mor (* 1964), israelische Schauspielerin
 Nathan Yellin-Mor (1913–1980), israelischer Untergrundkämpfer
 Rina Mor-Goder (* 1956), israelische Schönheitskönigin

Mór steht für:

 Mór, Stadt in Ungarn
 Mor (Sprache), Sprache auf der Bomberai-Halbinsel, Neuguinea

Siehe auch:
 Mohr (Begriffsklärung)
 Moor (Begriffsklärung)
 Morr

Abkürzung